«А̀фтонбла́дет» ( — «Вечерняя газета») — шведская газета-таблоид. Сегодня это самая крупная ежедневная газета в Скандинавии (согласно Tidningsstatistik AB, шведской статистической компании) и одна из крупнейших газет в странах Северной Европы.

История 

Газета основана «отцом шведской свободной прессы»  в 1830 году во время модернизации Швеции под названием Aftonbladet i Stockholm. В 1852 году после смены 25 названий установилось нынешнее — Aftonbladet. Издание обозначило себя как «независимая социал-демократическая газета».
Газетой Aftonbladet владели с 1950-х годов  (LO) и начиная с 1990-х также норвежская медиагруппа Schibsted. 15 июня 2009 года Schibsted выкупила оставшиеся 41 % акций и стала бенефициаром получив контроль над 91 %. Тем не менее Конфедерация профессиональных союзов Швеции сохранила за собой право назначать политического редактора газеты.

Редакция Aftonbladet располагается в Стокгольме, а сама газета издаётся в формате таблоида. Газета часто выпускала новости и критиковала нового шведского короля Карла XIV Юхана за что тот приказал перестать её печатать, а затем и вовсе запретил издавать. В ответ начала издаваться новая газета «Det andra Aftonbladet» (Вторая Aftonbladet), которая также была запрещена. Газета продолжала выходить снова и снова под другими названиями, число которых достигло 26 раз, пока, наконец, не была вновь разрешена королём.

За всё время своего существования Aftonbladet неоднократно меняла свою политическую направленность. Будучи изначально либеральной, газета под влиянием Гаральда Солмана, бывшего главным редактором в 1890—1921 годы, приняла сторону консерваторов. Во время Первой мировой войны медиахолдинг по тайной договорённости был продан немецкому правительству.

В 1929 году газета перешла в собственность Ивара Крюгера, когда большая часть акций была выкуплена его компанией Swedish Match. Газета была определена как нейтральное издание. Однако уже в 1932 году издание поддержало новое социал-демократическое правительство Пера Альбина Ханссона. А затем газета снова начала поддерживать Либеральную партию и выступать в качестве защитника либеральных политиков. Во время Второй мировой войны из-за сильного прогерманского настроя редакции издание поддерживало нацистская Германия.<ref>Hierta, the founder of Aftonbladet, created the free press in Sweden   Aftonbladet, Retrieved 24 August 2009</ref>

Закат эры Крюгера произошёл 8 октября 1956 года. Несмотря на заинтересованность в сотрудничестве со стороны Либеральной партии и Партии Центра, Торстен Крюгер продал Aftonbladet и  Конфедерации профессиональных союзов Швеции. Смена собственника немного снизила тираж. В 1960-е газета начала быстро наращивать тираж, достигнув максимум в 507000 экземпляров.

В начале 1990-х годов Aftonbladet стала испытывать финансовые трудности, что поставило под вопрос целесообразность владения изданием Конфедерации профессиональных союзов Швеции. 2 мая 1996 года медиагруппа Schibsted приобрела 49,9 % акций издания, а Конфедерация профессиональных союзов Швеции сохранила оставшиеся 50,1 процента своих акций. В том же году газете удалось опередить по тиражу своего главного соперника — Expressen.

В 1998 году тираж Aftonbladet составил 397000 копий в будние дни и 502000 копий по воскресеньям.

В 2001 году тираж газеты был 402000 экземпляров.

В 2004 году с тиражом 422000 экземпляров газета стала самым продаваемым печатным изданием в Швеции и других государствах Северной Европы.

В 2005 году Aftonbladet совместно с Svenska Dagbladet запустила веб-сайт деловых новостей. В том же году тираж издания составил 429000 копий в будние дни.

В 2006 году у газеты было 1425000 ежедневных читателей (исследование Orvesto 2005:2), что примерно равняется 15 % населения Швеции. It had a circulation of 154,900 copies in 2014.

В 2010 году тираж составил 310900 копий, а в 2014 году — 154,900 экземпляров.

 Публикации в Интернете 
«Афтонбладет» начала издаваться в Интернете достаточно рано. Впервые статья была опубликована во всемирной паутине 25 августа 1994 года и основной новостной сервис является бесплатным. По мере развития сайт aftonbladet.se периодически оценивался как один из пяти наиболее посещаемых шведских сайтов в различных исследованиях. Также Aftonbladet.se по мнению самого сайта является самым посещаемым новостным сайтом Европы.

 Критика 
Качество журналистики в «Афтонбладет» несколько раз ставилось под сомнение. В конце 2006 года собственный корреспондент газеты Петер Кадхаммар подверг газету критике за то, что она уделяла любовным утехам звезды шведских таблойдов  столько же внимания, сколько и войне в Ираке.

Шведский режиссёр Ингмар Бергман говорил, что «Афтонбладет» была главным медиа-средством, которая усиливала эхо его подозрительных финансовых проблем, что в итоге заставило Бергмана добровольно уехать в ссылку в Мюнхен в 1970-х. В его мемуарах «Laterna Magica», Бергман назвал «Aftonbladet» мусорной жёлтой газетёнкой, которая умышленно загубила его репутацию.

 Скандал из-за статьи «Они крадут органы наших детей» 

Многие газеты в Швеции, особенно Aftonbladet, имеют критическое отношение к Израилю. Тем не менее, некоторые комментаторы утверждают, что Aftonbladet в этой критике слишком часто содержит сведения, которые имеют антисемитский смысл.. — «Aftonbladet är naturligtvis värst av de stora tidningarna när det gäller att både spela på antisemitiska strängar och sen förneka att man gjort så.». Бывший  и создатель   в 2004 году писал в своей книге «Это демократия, придурок!» (): «Aftonbladet, разумеется, худшая из крупных газет, когда дело доходит до игры в антисемитские строчки, а затем отповедь о непричастности к этому».

Наиболее острой критике издание подверглось в 2009 году после выхода статьи журналиста Дональда Бустрема «Они крадут органы наших детей» (), в которой утверждалось, что в 1992 году Армия обороны Израиля извлекала донорские органы у пленных палестинцев. Бустрем приводит случай, который якобы произошёл в 1992 году, когда, по его словам, израильские военные расстреляли бросавшего в них камни палестинца Биляля Ахмеда Ганема, а затем погрузили его тело в вертолёт и увезли в неизвестном направлении. Спустя пять дней труп, как утверждал Бустрем, с разрезанной грудной клеткой был передан родителям. Также Бустрем утверждал, что подобный же случай произошёл в январе во время проведения в секторе Газа операции «Литой свинец». Кроме того, он указывал на проводившееся в США громкое расследование, когда в конце июля была поймана преступная группа, занимавшаяся незаконной торговлей человеческими органами, членами которой являлись несколько раввинов.

В Израиле публикация газеты вызвала жёсткую критику. Так, Министерство иностранных дел Израиля заявило, что считает подобные клеветнические утверждения порочащими СМИ Швеции. Посольство Израиля в Стокгольме вручило ноту властям Швеции и официальное письмо с протестом редакции Aftonbladet. В свою очередь посольство Швеции в Тель-Авиве выразило своё возмущение статьей Бустрема, а посол Элизабет Борсин Боньер отметила, что шведы потрясены публикацией в той же мере, как и граждане Израиля, а посольство считает своим долгом отмежеваться от подобных инсинуаций. Однако Министерство иностранных дел Швеции заявило, что посол в Израиле высказала свою личную точку зрения, которая не совпадает с мнением внешнеполитического ведомства, а премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельдт поддержал заявление, высказав мнение о том, что свобода слова является основополагающей ценностью в шведском обществе, а значит, правительство не считает правильным осуждать статью Бустрема. Это вызвало протест у министра иностранных дел Израиля Авигдор Либермана посчитавшего такие заявления проявлением высокого уровня антисемитизма существующего в шведском обществе: «В Швеции, к сожалению, всё ещё живы антисемитские мифы, подобные „делу Бейлиса“ и „Протоколам сионских мудрецов“». 23 августа 2009 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ранее сказавший, что «заявления шведской прессы возмутительны, нам не нужны извинения, мы ждём осуждения», сделал попытку разрешить возникшее противоречие, обратившись к министру иностранных дел Швеции Карлу Бильдту с просьбой выступить с официальным осуждением поступка шведского журналиста. В свою очередь Бильдт ответил, что «за распространяемые сообщения должны отвечать журналисты, а не правительство», посчитал обвинения в антисемитизме по меньшей мере оскорбительными («Осуждение антисемитизма — единственное, в чём шведский парламент всегда был един») и выразил надежду, что это происшествие не станет причиной ухудшения отношений между Швецией и Израилем. Однако конфликт получил продолжение, поскольку было выяснено, что основой для статьи Бустрема послужила его книга «Иншалла», написанная им в 2001 году при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Швеции. Несмотря на попытки руководства Aftonbladet заявить, что у издания нет «стопроцентных доказательств» правдивости изложенного в публикации, это не помогло разрешить конфликт. В качестве ответного действия руководство Израиля приняло решение отказать в аккредитации двум журналистам Aftonbladet, а также поставило на рассмотрение вопрос о лишении аккредитации других представителей СМИ Швеции. Министр финансов Израиля Юваль Штайниц в свою очередь заявил, что произошедшее похолодание в отношениях между двумя государствами можно будет преодолеть лишь после того, как руководство Швеции официально осудит «этот кровавый навет в стиле средневекового антисемитизма''», а также добавил, что осуждение подобных клеветнических измышлений ничуть не нарушит свободу слова.

Джонатан Леман и Шарлотт Виберг из Шведского комитета по борьбе с антисемитизмом отметили, что становится ясным, что Aftonbladet продолжает оставаться антисемитской, частная точка зрения оказалась в давнем и запутанном клубке содержания публикаций, который находятся на грани откровенного антисемитизма, как это имеет место у других шведских газет.

См. также 
 Вендела Хеббе - первая шведка-журналист, работавшая в Aftonbladet.
 Expressen

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 История компании

Газеты Швеции
Газеты на шведском языке
Таблоиды